Плуарзель () — коммуна на северо-западе Франции, находится в регионе Бретань, департамент Финистер, округ Брест, кантон Сен-Ренан. Расположена на берегу Атлантического океана, в 21 км к западу от Бреста. На территории коммуны находится мыс Корсен — самая западная точка континентальной Франции.

Население (2019) — 3 854 человека.

Достопримечательности 
 Шато Кервеату
 Менгир Керлоа периода неолита
 Церковь Святого Арзеля конца XIX века

Экономика 
Структура занятости населения:
 сельское хозяйство — 12,4 %
 промышленность — 1,4 %
 строительство — 15,3 %
 торговля, транспорт и сфера услуг — 41,4 %
 государственные и муниципальные службы — 29,5 %

Уровень безработицы (2018) — 8,0 % (Франция в целом —  13,4 %, департамент Финистер — 12,1 %). 
Среднегодовой доход на 1 человека, евро (2018) — 23 580 (Франция в целом — 21 730, департамент Финистер — 21 970).

Демография 

Динамика численности населения, чел.

Администрация 
Пост мэра Плуарзеля с 1989 года занимает Андре Талармен (André Talarmin). На муниципальных выборах 2020 года возглавляемый им правый список был единственным.

Ссылки 
 Национальный институт статистики 
 Результаты муниципальных выборов 2014 года

Галерея 

Коммуны департамента Финистер